Natale di sangue – episodio storico inserito all'interno dell'impresa di Fiume portata avanti da Gabriele D'Annunzio nel 1920 a Fiume
 Natale di sangue – scandalo che coinvolse la polizia di Los Angeles la notte di Natale del 1951
 Natale di sangue (Silent Night, Deadly Night) – film del 1984 diretto da Charles E. Sellier Jr.

 Natale di Sangue di Cipro – episodio storico riguardante attacchi armati a partire dal 21 dicembre 1963 sull'isola di Cipro.